Le Sénat est une institution politique dans un régime bicaméral, présente dans divers pays et à diverses époques. Ses membres sont appelés sénateurs et sénatrices. Le nom tire son origine du Sénat romain ; le mot sénat provient du mot latin  qui signifie « conseil des anciens ».

Aujourd'hui, il s'agit généralement de la chambre haute du pouvoir législatif dans les régimes à Parlement bicaméral.

Afrique

Afrique du Nord 
 Algérie : Conseil de la nation
 Égypte : Sénat
 Maroc : Chambre des conseillers
 Mauritanie : Sénat
 Tunisie : Chambre des conseillers

Afrique subsaharienne 
 Burundi : Sénat
 Cameroun : Sénat
 République du Congo : Sénat
 République démocratique du Congo : Sénat
 Côte d'Ivoire : Sénat
 Éthiopie : Chambre de la Fédération
 Gabon : Sénat
 Guinée équatoriale : Sénat
 Kenya : Sénat
 Liberia : Sénat
 Madagascar : Sénat
 Nigeria : Sénat
 Rwanda : Sénat
 Sénégal : Sénat
 Soudan : Conseil des États
 Togo : Sénat

Afrique méridionale 
 Afrique du Sud : Conseil national des Provinces
 Botswana : Chambre des Chefs
 Congo et République démocratique du Congo : voir 
 Eswatini : Sénat
 Lesotho : Sénat
 Namibie : Conseil national
 Zimbabwe : Sénat

Amérique

Amérique du Nord 
 Canada : Sénat du Canada
 États-Unis : Sénat des États-Unis
 Chaque État, sauf le Nebraska, possède un sénat (Voir liste dans Législature d'État des États-Unis)
 Mexique : Sénat de la République

Amérique centrale et Caraïbes 
 Bahamas : Sénat
 Barbade : Sénat
 Belize : Sénat
 Grenade : Sénat
 Haïti : Sénat de la République
 Jamaïque : Sénat
 République dominicaine : Senado
 Sainte-Lucie : Sénat
 Trinité-et-Tobago : Sénat
 Antigua-et-Barbuda : Sénat

Amérique du Sud 
 Argentine : Sénat de la Nation
 Bolivie : Chambre des sénateurs
 Brésil : Sénat fédéral
 Chili : Sénat
 Colombie : Sénat
 Paraguay : Sénat
 Pérou : Sénat (de 1980 à 1992)
 Uruguay : Sénat
 Venezuela : Sénat (de 1961 à 1999)

Asie

Moyen-Orient 
 Bahreïn : Conseil consultatif
 Jordanie : Sénat
 Oman : Conseil de l'État
 Yémen : Conseil consultatif

Asie Centrale 
 Afghanistan : Conseil des Anciens
 Bhoutan : Conseil National
 Géorgie : Sénat
 Inde : Rajya Sabha
 Kazakhstan : Sénat
 Ouzbékistan : Sénat
 Pakistan : Sénat du Pakistan
 Tadjikistan : Majlisi Milliy

Extrême-Orient 
 Cambodge : Sénat
 Japon : Chambre des conseillers, parfois traduit par l'appellation « Sénat ».
 Malaisie : Dewan Negara
 Philippines : Sénat
 Thaïlande : Sénat

Europe

Union européenne 
 en Allemagne, Senat est le nom des gouvernements des Stadtstaaten Sénat de Berlin, Brême et Senat der Freien und Hansestadt Hamburg
 Bavière :  (de 1946 à 1999)
 Belgique : Sénat
 Espagne : Senado
 Finlande : Suomen senaatti
 France : 
 Conseil des Anciens, (1795-1799)
 Sénat conservateur, (1799-1814, Consulat)
 Sénat (Second Empire) (1852-1870)
 Sénat (Troisième République) (1875-1940)
 Sénat depuis 1958
 Sénat de la Communauté (1958-1960)
 Sénat coutumier en Nouvelle-Calédonie depuis 1999
 Grèce : Sénat
 Irlande : Seanad Éireann
 Italie : Senato della Repubblica
 Pays-Bas: Sénat ou Première Chambre (voir aussi , page d'homonymie)
 Pologne : Sénat
 Roumanie : Senatul
 Slovénie : Conseil national
 Tchéquie : Sénat

Hors Union européenne 
 Biélorussie : Conseil de la République
 Bosnie-Herzégovine : Chambre des peuples
 Royaume-Uni : Chambre des lords
 Jersey : la Chambre des États de Jersey est composée, entre autres, de dix sénateurs.
 Russie : Sénat de Russie (1711-1917), Conseil de la fédération (depuis 2005)
 Suisse : Sénat (1798-1802), Conseil des États (depuis 1948)

Océanie 
 Australie : The Senate
 Fidji : Sénat
 Palaos : Sénat

Autres assemblées portant le nom de sénat

Assemblées politiques 
 Sénat de Berlin
 Sénat de Savoie
 Sénat de Sardaigne (de 1848 à 1861)
 Sénat de Bologne (du  au )
 Sénat de Nice
 Sénat byzantin
 Sénat de la République de Venise
 Sénat romain
 Sénat de Gênes
 Sénat vénète (du peuple gaulois vénète)
 Sénat du kremlin de Moscou

Organe universitaire 
  (ou sénat universitaire) : instance délibérante élue administrant les universités dans plusieurs pays d'Europe centrale et orientale ou assemblée de référence académique dans plusieurs pays anglo-saxons.

Notes et références

Annexes

Article connexe 
 Liste des parlements actuels